Haupt er et tyskt efternavn, der henviser til blandt andre:

 August Haupt
 Georg Haupt
 Moriz Haupt
 Paul Haupt

Efternavne